Tuna socken kan syfta på:

Tuna socken, Medelpad, en socken i Medelpad som sedan 1974 är en del av Sundsvalls kommun
Tuna socken, Småland, en socken i Småland som ingick i Tunaläns härad och sedan 1971 är en del av Vimmerby kommun
Tuna socken, Södermanland, en socken i Södermanland som ingick i Jönåkers härad och sedan 1971 är en del av Nyköpings kommun
Tuna socken, Uppland, en socken i Uppland som ingick i Olands härad och sedan 1974 är en del av Uppsala kommun
Hälsingtuna socken, en socken i Hälsingland som sedan 1971 är en del av Hudiksvalls kommun (hette före 1886 Tuna socken)
 Stora Tuna socken, en socken i Dalarna som sedan 1971 är en del av Borlänge kommun (hette fram till 1700-talet Tuna socken)